См. также: Телевидение в Польше

Ниже представлен список польских телеканалов.

Общественное ТВ

Telewizja Polska

Частные

Polsat Group

ITI Group 

Телеканалы Польши
Польша
Списки:Польша
Списки:Телевидение